Bundesheer steht für die Landstreitkräfte bestimmter Bundesstaaten:
 Bundesheer (Deutscher Bund), Deutscher Bund (1815–1866)
 Bundesheer (1. Republik), Republik Österreich (1920–1938)
 Bundesheer, Republik Österreich (seit 1955)